

Patronyme 

  ;
 Anne-Marie Deschamps (1933-2022), interprète de la musique médiévale, chanteuse, musicologue, pédagogue et compositrice française ;
 Antony Deschamps (1800-1869), poète français ;
  ;
 Christine Deschamps (19?-), bibliothécaire française ;
 Claude Deschamps (1765-1843), ingénieur français ;
 Claude Deschamps, dit de Villiers (c. 1600 -1681), comédien et auteur français ;
  ;
 Élie Deschamps (1902-1960), résistant des maquis de l'Ain ;
 Émile Deschamps (1791-1871), poète français ;
 Ernest-Théodore Valentin Deschamps (1868-1949), prêtre français fondateur du club de l'AJ Auxerre ;
 Étienne Agard Dechamps (1613-1711), jésuite et théologien français ;
 Eustache Deschamps dit « Morel » (1345-1405), poète français ;
 Fanny Deschamps (1920-2000), romancière française ;
 François-Louis Deschamps (1919-2004), ténor belge ;
 François-Michel-Chrétien Deschamps (1683-1747), dramaturge français ;
 François-Pierre Deschamps (1765-1794), marchand mercier et révolutionnaire français ;
 Frédéric Deschamps (1850-1920), sculpteur français ;
 Gaston Deschamps (1861-1931), archéologue et homme politique français ;
 Gérard Deschamps (1937-), plasticien français ;
 Guillaume Deschamps (1978-), footballeur français ;
 Hélène Deschamps Adams (1921-2006), membre de la résistance française ;
  ;
  ;
 Jacques-Antoine Deschamps de la Varenne (1728-1807), général français ;
  ;
  ;
 Jean-Marie Deschamps (1750-1826), littérateur français ;
 Jérôme Deschamps (1947-), acteur et metteur en scène français ;
 Johanne Deschamps (1959-), femme politique canadienne ;
 Joseph Deschamps (1743-1788), sculpteur figuriste français ;
 Julien Deschamps (1817-1889), acteur dramatique français ;
 Juliette Deschamps (1977-), metteur en scène français ;
 Léger Marie Deschamps (1716-1774), philosophe français ;
 Léon-Julien Deschamps (1860-1926), sculpteur et médailleur français ; 
 Léon Deschamps (1864-1899), romancier, revuiste et poète français ;
  ;
 Louis Grégoire Deschamps Destournelles (1744-1795), homme politique français ;
 
 Martin Deschamps (1970-), chanteur québécois ; 
 Nicolas Deschamps (1797-1872), jésuite et auteur français ;
 Nicolas Deschamps (1990-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Pierre Deschamps (1873-1958), professeur d'école normale d'instituteurs, fondateur de la Mission laïque française
 Robert Deschamps (1940-), homme politique québécois ;
 Robinson Deschamps (1976-), graphiste, calligraphe et designer français ;
 Stéphane Deschamps (1968-), auteur français d'ouvrages sur la musique, biographe, réalisateur et producteur d'émissions radiophoniques, spécialiste de la chanson française ;
 Vaillant Deschamps (1906-1969), militant anarchiste français ;
 Yves Deschamps (19?-), monteur et chef monteur de cinéma ;
 Yvon Deschamps (1935-), auteur et humoriste canadien.

Toponyme 

 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie

Voir aussi 

 Stade de l'Abbé-Deschamps